El término ocelo puede hacer referencia a: 
 Ocelo u ojo simple, órgano visual de los artrópodos y otros metazoarios simples.
 Ocelo: mancha redonda y multicolor que presentan las alas de algunos insectos y aves.
 Ocelo: parte de la roca con forma elíptica, tamaño de huevo y una mineralogía diferente.